A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2019 foi a 71ª edição do campeonato promovido pela F.I.M..

Após quinze rodadas do campeonato, Marc Márquez defendeu com sucesso o seu Campeonato de Pilotos na Tailândia, conquistando seu sexto título na categoria rainha, já tendo vencido nove corridas. Ele finalmente venceu 12 corridas, quebrando os pontos de uma temporada e os recordes do pódio com 420 pontos e 18 pódios em 19 corridas. Andrea Dovizioso, vice-campeã das duas temporadas anteriores, voltou a terminar em segundo com a Ducati com duas vitórias e Maverick Viñales em uma Yamaha conquistou o terceiro lugar com duas vitórias. Álex Rins e Danilo Petrucci foram os outros vencedores, ambos Rins e Petrucci vencendo suas primeiras corridas durante a temporada. Apesar da margem considerável do campeonato de Márquez, sete corridas, como Catar, Itália, Áustria, Grã-Bretanha, San Marino, Tailândia e Austrália, foram decididas com passes na última volta, com muitas corridas fechadas na temporada.

Calendário

Resultados

MotoGP

Pilotos e Equipas

Mudanças nas Equipas 
 A Tech 3 juntou-se à KTM, após um relacionamento de 20 anos com a Yamaha.
Após a cedência de lugares por parte da Ángel Nieto Team, a SIC Petronas Yamaha estreou-se em MotoGP.
A EG 0,0 Marc VDS abandonou o campeonato.

Mudanças nos Pilotos 
 Francesco Bagnaia subiu ao MotoGP, juntando-se à Pramac Racing.
 Johann Zarco junta-se à Red Bull KTM Factory Racing, deixando a Tech 3.
 Miguel Oliveira estreou-se no MotoGP com a Tech 3.
Danilo Petrucci competiu na Ducati Team, deixando a Pramac Racing.
Jorge Lorenzo junta-se à Repsol Honda Team, deixando a Ducati Team.
Joan Mir estreou-se no MotoGP com a Team Suzuki Ecstar.
Franco Morbidelli junta-se à nova equipa SIC Petronas Yamaha.
Fabio Quartararo estreou-se em MotoGP na também estreante SIC Petronas Yamaha.
Karel Abraham trocou a Ángel Nieto Team pela Avintia Racing
Scott Redding deixou o campeonato e rumou ao Campeonato Britânico de Superbikes.
Xavier Siméon trocou o campeonato pela nova prova MotoE.
Daniel Pedrosa terminou a carreira em MotoGP e foi piloto de testes na KTM.
Bradley Smith deixou o campeonato, passando a correr em MotoE e tornou-se piloto de testes da Aprilia.
Álvaro Bautista deixa o campeonato e rumou ao Campeonato de Superbikes.

Classificação de pilotos
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

Classificação de Construtores

Classificação por Equipes

Moto2

Pilotos e Equipas

Mudanças nas Equipas 
 A Tech 3 passou a utilizar os chassis da KTM deixando os chassis Tech 3 Mistral 610.
 A MV Agusta regressou ao MotoGP em parceria com a Forward Racing.
 A Ángel Nieto Team estreou-se em Moto2 utilizando as máquinas da KTM.
 A Tasca Racing Scuderia Moto2 passou a ocupar apenas um lugar na grelha.
 A Marinelli Snipers Team abandonou o campeonato.
 A CGBM trocou o nome Swiss Innovative Investors para American Team, após a sua estrutura acionista se ter tornado maioritariamente americana.

Mudanças nos Pilotos 
 Jorge Martín competiu em Moto2 pela Red Bull KTM Ajo.
 Philipp Öttl estreou-se em Moto2 pela Tech3.
 Marco Bezzecchi estreou-se em Moto2 pela Tech 3.
 Thomas Lüthi regressou à Moto2 pela Dynavolt Intact GP
 Xavi Vierge trocou a Dynavolt Intact GP pela EG 0,0 Marc VDS.
 Sam Lowes deixou a CGBM e regressa à Gresini Racing.
 Jorge Navarro deixou a Gresini Racing e competiu na Speed Up.
 Augusto Fernández, que no ano anterior já tinha feito metade da época em substituição de Héctor Barberá, fez a sua época de Rookie na Pons HP40
 Khairul Idham Pawi deixou a Honda Team Asia e passou a correr com a SIC Petronas.
 Enea Bastianini subiu ao campeonato na Italtrans Racing Team.
 Bo Bendsneyder trocou a Tech3 pela NTS RW Racing GP.
 Joe Roberts deixou a NTS RW Racing GP e alinhou na CGBM.
 Remy Gardner deixou a Tech 3 e correu pela SAG.
 Tetsuta Nagashima deixou a Idemitsu Honda Team Asia e correu pela SAG.
 Xavi Cardelús estreou-se no campeonato pela Ángel Nieto Team.
 Nicolò Bulega sobiu para a classe intermédia mantendo-se na Sky Racing Team VR46.
 Jack Dixon estreou-se em Moto2 na Ángel Nieto Team vindo do Campeonato Britânico de Superbikes.
 Fabio Di Giannantonio estreou-se em Moto2 pela Speed Up
 Dimas Ekky Pratama e Somkiat Chantra estrearam-se no mundial pela Idemitsu Honda Team Asia.
 Lukas Tulovic correu pela Kiefer Racing, estreando-se no mundial.
 Dominique Aegerter trocou a Kiefer Racing pela Forward Racing Team
 Jules Danilo, Isaac Viñales, Eric Granado, Mattia Pasini, Héctor Barberá, Francesco Bagnaia, Romano Fenati, Danny Kent, Fabio Quartararo, Federico Fuligni, Joan Mir, Miguel Oliveira e Zulfahmi Khairuddin deixaram o campeonato, mudando-se para outras competições, nomeadamente MotoGP.

Classificação de Pilotos

Moto3

Pilotos e Equipas

Mudanças nas Equipas 
A Snipers Team terá mais um lugar na grelha e mudará o seu antigo nome Marinelli Snipers Team para VNE Snipers.
A Sudmetall Schedl GP Racing fundir-se-á com a Max Racing Team.

Mudanças nos Pilotos 
 John McPhee trocou a CIP pela Petronas Sprinta Racing.
 Raúl Fernández estreou-se no campeonato com a Ángel Nieto Team.
 Marcos Ramírez trocou a Bester Capital Dubai pela Leopard Racing.
 Filip Salač estreou-se na categoria pela Redox Prüstel GP.
 Gabriel Rodrigo trocou a RBA BOE Skull Rider pela Gresini Racing.
 Celestino Vietti estreou-se no mundial pela Sky Racing Team VR47.
 Andrea Migno trocou a Ángel Nieto Team pela Bester Capital Dubai.
 Tom Booth-Amos estreou-se pela CIP em Moto3.
 Vicente Pérez realizou a sua primeira época inteira pela Reale Avintia Academy, depois de no ano anterior ter feito parte significativa da época a substituir Livio Loi.
 Ai Ogura estreou-se em Moto3 pela Honda Team Asia.
 Sergio García estreou-se em Moto3 com a Estrella Galícia 0,0.
 Riccardo Rossi estreou-se em Moto3 com a Kömmerling Gresini Moto3.
 Can Öncü estreou-se em Moto3 com a Red Bull KTM Ajo
 Aron Canet trocou a Estrella Gallicia 0,0 pela Max Racing Team.
 Darryn Binder trocou a Red Bull KTM Ajo pela CIP
 Romano Fenati correu pela Team O após esta equipa o ter perdoado depois do incidente do GP de San Marino. Makar Yurchenko, que já tinha contrato com esta equipa, foi emprestado à RBA BOÉ Skull Rider.
 Adam Norrodin, Niccolò Bulega, Livio Loi, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin, Nakarin Atiratphuvapat, Enea Bastianini, Philipp Öttl deixaram o campeonato para competir noutras competições, nomeadamente em Moto2.

Classificação de Pilotos

MotoE

Pilotos e Equipas

Calendário
Para 2019 estão previstos os seguintes Grandes Prémios:

Classificação de pilotos
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

Classificação por Equipas

Incêndio no paddock de Jerez

Todas as equipas de MotoE testaram as novas motos no Circuito de Jerez mas o edifício recentemente criado que abrigava as motos foi destruído por um incêndio que começou às 12:15. A organizadora, Dorna Sports, anunciou uma investigação ao acidente do qual não resultaram em nenhum ferido. Os restantes testes calendarizados foram cancelados. Uma nova sessão de testes de pré-temporada foi antecipada para Junho.

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

2019
2019 no motociclismo